Verenigde Staten
 Graceland (landgoed), Memphis, Tennessee, het officiële museum en voormalig landgoed van Elvis Presley
 Graceland Too (1990-2014), Holly Springs
 Geboortehuis van Elvis Presley, een museum en kapel in Tupelo, Mississippi
 The King's Ransom Museum, een museum in Las Vegas, Nevada
 Elvis-A-Rama Museum (1999-2006), een voormalig museum in Paradise, Nevada
 Elvis & Hollywood Legends Museum, voorheen Elvis Presley Museum, een museum in Pigeon Forge, Tennessee
 Nederland
 Elvis Presley Museum (Culemborg), een museum in Culemborg
 Elvis Presley Museum (Molkwerum), een museum in Molkwerum
 Overig
 Memphis Mansion, een museum in Randers, Denemarken
 Elvis-Presley-Museum (Düsseldorf) (2011-2013), een voormalig museum in Düsseldorf, Duitsland
 Elvis Presley Museum (Hawera), een museum in Hawera, Nieuw-Zeeland